Ледли — англоязычная фамилия. Известные носители:

 Ледли, Джо (р.1987) — валлийский футболист.
 Ледли, Роберт (1926—2012) — американский учёный, профессор физиологии и биофизики.